Анато́лий Ким:
 Ким, Анатолий — советский колхозник из Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1951).
 Ким, Анатолий АндреевичКим, Анатолий Андреевич (род. 1939) — русский прозаик и драматург, переводчик, сценарист.
 Ким, Анатолий Григорьевич (1949—2011) — советский и казахстанский баскетбольный тренер.